Le nom de « collégiale Notre-Dame » est attribué à des églises collégiales consacrées à la Vierge Marie , avec notamment les édifices religieux suivants : 
 Collégiale Notre-Dame des Andelys
 Collégiale Notre-Dame d'Auffay
 Collégiale Notre-Dame-des-Pommiers de Beaucaire
 Collégiale Notre-Dame de Beaune
 Collégiale Notre-Dame en Vaux de Châlons-en-Champagne
 Collégiale Notre-Dame de Dinant
 Collégiale Notre-Dame de Dole
 Collégiale Notre-Dame d'Écouis
 Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Laurent d'Eu
 Collégiale Notre-Dame-du-Fort d'Étampes
 Collégiale Notre-Dame de Huy
 Collégiale Notre-Dame de Lamballe
 Collégiale Notre-Dame-des-Anges de L'Isle-sur-la-Sorgue
 Collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption de Longpré-les-Corps-Saints
 Collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie
 Collégiale Notre-Dame-des-Marais
 Collégiale Notre-Dame-de-la-Carce de Marvejols
 Collégiale Notre-Dame de Mehun-sur-Yèvre
 Collégiale Notre-Dame de Mello
 Collégiale Notre-Dame de Melun
 Collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption de Milly-la-Forêt
 Collégiale Notre-Dame de Montataire
 Collégiale Notre-Dame-d'Espérance de Montbrison
 Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Loup de Montereau-Fault-Yonne
 Collégiale Notre-Dame de Montréal (Yonne)
 Collégiale Notre-Dame de Nantes (monument disparu)
 Collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption de Nesle
 Collégiale Notre-Dame de Poissy
 Collégiale Notre-Dame de Quézac
 Collégiale Notre-Dame de Semur-en-Auxois
 Collégiale Notre-Dame-de-Grâce de Sérignan
 Collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption de Tende
 Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Pantaléon de Turenne
 Collégiale Notre-Dame d'Uzeste
 Collégiale Notre-Dame de Vernon
 Collégiale Notre-Dame de Villefranche-de-Rouergue
 Collégiale Notre-Dame de Vitry-le-François

Voir aussi 
 
 
 
 
 Liste de collégiales de France

NotreDame
~